Montferland – area collinare dei Paesi Bassi
 Montferland – collina nell'area omonima
 Montferland – comune dei Paesi Bassi che prende il nome dall'area omonima